peut faire référence à :
 , ville du Panama ;
 la bataille de , bataille au Mexique
 , un volcan au Mexique ;
 l'Observatoire de , un observatoire astronomique en Californie, aux États-Unis.